Charité (Frans voor naastenliefde) kan verwijzen naar:
Charité (Berlijn), een ziekenhuis in Berlijn
Charité (televisieserie), historisch drama rondom Berlijns ziekenhuis
Hôpital de la Charité, een ziekenhuis in Parijs
La Charité-sur-Loire, een gemeente
Bazar de la Charité, een liefdadigheidstentoonstelling